D’Ooge ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Leonard D’Ooge (1860–1940), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Martin Luther D’Ooge (1839–1915), US-amerikanischer Klassischer Philologe